Eugen Nesper ist der Name folgender Personen:

* Eugen Nesper (Ingenieur) (1879–1961), deutscher Hochfrequenztechniker
 Eugen Nesper (Agent) (1913–nach 1949), deutscher Doppelagent der Gestapo